Table des caractères Unicode U+FB50 à U+FDCF (écrits de droite à gauche).

Arabe – formes de présentation – A () (Unicode 1.1 à 14.0) 
Caractères de compatibilité, utilisés pour l’écriture arabe. Ceci comprend des formes contextuelles pour l’écriture du persan, de l’ourdou, du sindhi, etc., et d’autres langues d’Asie centrale. Contient également des ligatures de deux éléments, des formes ornementales de signes de ponctuation, des ligatures à trois éléments et des mots ligaturés. Les caractères recommandés se trouvent dans le bloc Arabe (U+0600 à U+06FF). 

Notes :
 certaines polices de caractères arabes indiquent supporter tout ce sous-ensemble de caractères, mais n’affichent aucun glyphe pour certains d’entre eux (notamment ceux ajoutés plus récemment depuis Unicode 14.0) ;
 pour des raisons historiques, les parenthèses ornementales codées dans ce bloc en U+FD3E et U+FD3F ne sont pas inversées dans l'affichage bidirectionnel et ne forment pas de paires associées délimitant les séquences unidirectionnelles, mais imposent une direction de droite à gauche de la même façon que les lettres arabes ; ces parenthèses n’ont également pas de décomposition de compatibilité et ne doivent pas être considérées comme des formes de présentation, mais comme des signes de ponctuation standards, distincts des parenthèses classiques.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 14.0

Voir aussi

Liens externes 
   Arabic Presentation Forms-A, tableau sur le site Unicode.
   Formes A de présentation arabes, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Ligatures arabes
 Table des caractères Unicode (F000-FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00FB50